«Стадион Чайка» () — бывший футбольный стадион в городе Севастополь. Стадион являлся домашней ареной клуба «Чайка», выступавшего в чемпионатах Украины и СССР.

История 
После постройки в 1930-х годах стадион «Чайка» был главным городским стадионом. Стадион был домашней ареной футбольного клуба Чайка, команда и стадион были «заводскими» и содержались Севморзаводом. Стадион был построен рядом с микрорайоном Жилкомбинат, в котором жили рабочие Севморзавода. Во время Великой отечественной войны стадион был разрушен, но в 1964 году был восстановлен.

12 апреля 1990 года на стадионе «Чайка» провела свой первый официальный домашний матч Женская сборная СССР по футболу.

В 1995 году стадион был признан аварийным, а в конце 1990-х был разобран. В настоящее время, на месте стадиона расположен одноимённый рынок.

Примечания 

Футбольные стадионы Севастополя
Не существующие ныне футбольные стадионы